Кьянде Уайли (Kehinde Wiley, род. 1977, Лос-Анджелес, США, живёт и работает в Бруклине, США) — современный американский художник.

Образование 
 1999 BFA, San Francisco Art Institute, San Franciso, CA
 2001 MFA, Yale University, School of Art, New Haven, CT
 2001 Yale University Art Gallery Grant
 2002 Rema Hort Mann Foundation Grant
 2002 Artist-in-Residence Program, Studio Museum in Harlem, NYC

Творчество 
 Работы Кьянде Уайли отсылают к живописи Тициана и Тьеполо, включают в себя ряд стилей - от французского рококо до искусства городских улиц.
 Большую часть своей творческой карьеры Уайли создает большие, яркие, с большим количеством узоров картины, изображающие молодых афроамериканцев, одетых по последней хип-хоп моде. Театральные позы и антураж позаимствованы из западной живописи 17-19 столетия.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Denver Art Museum, CO
 Columbus Museum, OH
 Kansas City Museum, MO
 The Brooklyn Museum of Art, Brooklyn, NY
 Oak Park Public Library, Chicago, IL
 The Studio Museum of Harlem, Harlem, NY
 Walker Art Center, Minneapolis, MN
 Virginia Museum, VA

Ссылки 
 Сайт художника
 Работы и информация о художнике на artnet
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Roberts & Tilton
 Работы и информация о художнике на сайте Современное искусство

Современные художники США
Выпускники Йельского университета
Выпускники Института искусств Сан-Франциско